Die Spielzeit 2014/15 war die 22. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 07 Detva, der in der Relegation zur Extraliga am Aufstieg scheiterte. Aufgrund der Insolvenz des MšHK Bulldogs Prievidza wurden die Play-outs nicht ausgetragen und der Meister der dritten Spielklasse stieg direkt auf.

Teilnehmer

Modus 
Zunächst bestritten die zwölf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der sie vier Mal auf jeden Gegner trafen. Die slowakische U18-Eishockeynationalmannschaft nahm als HK Orange U18 ohne Wertung an der Liga teil. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, deren Meister an der Relegation gegen den Letztplatzierten der Extraliga teilnehmen durfte. Vorgesehen war ursprünglich eine Playout-Runde der drei Letztplatzierten der Hauptrunde, wobei der Letztplatzierte der Playouts an der Relegation gegen den Meister der 2. Liga hätte teilnehmen müssen. 

Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Der MšHK Bulldogs Prievidza zog sich Ende November 2014 vom Spielbetrieb zurück. In der Folge wurden alle Spiele des Clubs annulliert und die Play-outs respektive Relegation abgesagt.

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Turnierplan

Viertelfinale 

 HK Spišská Nová Ves – PHK 3b Prešov 3:0 (8:4, 6:4, 3:2)
 HC 07 Detva – HK Gladiators Trnava 3:2 (1:4, 6:1, 2:6, 2:0, 4:3)
 HC 46 Bardejov – HC Dukla Senica 3:0 (4:1, 6:1, 3:0)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce 3:2 (4:5 n. P., 5:4 n. V., 3:4, 3:2, 2:1)

Halbfinale 
 HK Spišská Nová Ves – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 6:1, 3:1, 5:6 n. V., 5:1) 
 HC 07 Detva – HC 46 Bardejov 3:2 (7:5, 5:3, 2:4, 1:4, 3:0)

Finale 
 HK Spišská Nová Ves – HC 07 Detva 1:4 (2:1, 2:3 n. P., 0:4, 2:9, 2:3 n. V.)

Weblinks 
 Tabelle der Hauptrunde auf der Webseite des slowakischen Eishockeyverbands (slowakisch)
 Saison 2014/15 bei eliteprospects.com

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2014/15
1. Liga 2014